Biografies: 
 Sant Tomàs apòstol (? - 72 dC?), un dels dotze que acompanyaren Jesús de Natzaret 
 Sant Thomas Becket (Londres, 21 de desembre de 1118 - Canterbury, 29 de desembre de 1170), arquebisbe de Canterbury.
 Sant Tomàs d'Aquino (1225 - 1274), teòleg i filòsof italià 
 Sant Tomàs de Villanueva, bisbe de València al segle XVI
 Sant Tomàs Moro o Thomas More (1478 - 1535), jurista, escriptor i estadista anglès 
 Sant Thomas Cranmer, eclesiàstic anglicà, venerat com a sant per l'anglicanisme
 Catalina de Sant Tomàs de Villanueva (Ciutat de Mallorca, 1664 - 1735), religiosa agustiniana
 Entitats de població:
 Sant Tomàs des Migjorn Gran, urbanització del municipi des Migjorn Gran, a Menorca
 Sant Tomàs de Fluvià, nucli de població del municipi alt-empordanès de Torroella de Fluvià
 Edificis:
 Sant Tomàs de Ventajola, església del poble de Ventajola (Puigcerdà, Baixa Cerdanya)
 Torre de Sant Tomàs, fortificació de l'illa de Malta
 Sant Tomàs de Ca n'Anglada, capella de la masia de Ca n'Anglada a l'Ametlla del Vallès (Vallès Oriental)
 Església de Sant Tomàs de Villanueva de Benicàssim, església parroquial de Benicàssim (Plana Alta)
 Església de Sant Tomàs i Sant Felip Neri, temple d'estil barroc a la plaça de Sant Vicent Ferrer de la ciutat de València
 Sant Tomàs de Riudeperes
 Miscel·lània:
 Sant Tomàs (la Vall de Bianya), serra de la Vall de Bianya a la comarca de la Garrotxa
 Sant Tomàs Parmo
 Sant Tomàs de Calbinyà
 Sant Tomàs de Fluvià
 Sant Tomàs de Roians
 Sant Tomàs (Ardecha)